WWA – World Wrestling All-Stars federazione di wrestling statunitense 
 WWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wasilla (Stati Uniti)